St. Dennis – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 St Dennis – wieś w Anglii, w Kornwalii